Liste des joueurs de l'Impact de Montréal ayant fait au moins une apparition dans un match officiel avec l'équipe première depuis 1992. Les noms des joueurs internationaux sont en caractère gras. Les joueurs dont le nom est en italique n'ont joué pour l'Impact que lorsqu'il évoluait dans la division D2 nord-américaine (de 1996 à 2011).

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z 

Club de Foot Montréal

Montréal
Montréal
Joueur, Club Football